Schalchen kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Schalchen, Zürich, ort, Bezirk Pfäffikon,

Österrike 

 Schalchen (kommun), Oberösterreich, Politischer Bezirk Braunau am Inn, 

Robotskapade Österrikeförgreningar